Europamästerskapet i futsal 2010 spelades i Ryssland 3–8 maj 2010 och var den 9:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Elva landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Placeringsmatcher

Spel om nionede-elfteplats

Spelträd

Spel om femte-åttondeplats

Spelträd

Slutställning

Källor
 Officiell hemsida 

2010
Futsalåret 2010
2010 i Ryssland
Futsal i Ryssland
Sportevenemang i Ryssland